Vanco ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Vanco (1895–1987), französischer Fußballspieler
 Marcus Vanco (* 1990), australischer Schauspieler und Filmproduzent